«Rat Trap» — сингл The Boomtown Rats из альбома A Tonic for the Troops, записанный группой с продюсером Робертом Лангом и выпущенный лейблом Ensign Records в октябре 1978 года. В ноябре сингл поднялся до № 1 UK Singles Chart и продержался на вершине хит-парада две недели.

Rat Trap сбросил оттуда сингл «» (занимавший 7 недель первую строку), и это своё достижение Боб Гелдоф в программе Top of the Pops отметил тем, что разорвал фотографию Оливии Ньютон-Джон и Джона Траволты перед телекамерами к удовольствию собравшихся зрителей.

Рецензент AllMusic Дэйв Томпсон назвал «Rat Trap» — «Богемской рапсодией для поколения опустошённых»; текст песни, по его мнению, «рисует поразительно точную картину дикарского бытия подростка образца 1978 года».

Чарты 
 # 1  UK Singles Chart
 # 61  Billboard Hot 100

Состав участников 
 Боб Гелдоф — вокал, саксофон
  — бас-гитара, вокал
  — гитара
  — клавишные, вокал
  — ударные, вокал
  — гитара, вокал

Примечания

Ссылки 
 Rat Trap, 1978, promo video

Синглы 1978 года
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Песни, спродюсированные Робертом Джоном Лангом